Iławka – rzeka, dopływ Drwęcy
 Iławka – struga, dopływ Bobru
 Iławka (ros. Багратионовск [Bagrationowsk]) – miasto w obwodzie kaliningradzkim, w Federacji Rosyjskiej

Zobacz też 
 Iławki
 Kanał Iławski
 Iława